Nicea bezeichnet:

in der antiken Geografie:
 einen Ort in der Türkei, siehe İznik
 einen Ort in Ligurien, heute Nizza in Frankreich

des Weiteren steht Nicea für:
 ein deutsches Frachtschiff, das 1937 von der Kriegsmarine zum U-Boot-Begleitschiff Donau umgebaut wurde, siehe Nicea (Schiff)

Siehe auch:
 Nikaia